Název Brná má více sídel:

 Brná (Potštejn), část obce Potštejn v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Brná (Věžná), část obce Věžná v okrese Pelhřimov
 Brná (Ústí nad Labem), část města Ústí nad Labem v okrese Ústí nad Labem

Externí odkazy